SDV je tričrkovna kratica, ki lahko pomeni:
 SDV (raketna tehnologija)
 Služba državne varnosti